Westermarsch bezeichnet

 einen Ortsteil der Stadt Norden (Ostfriesland) im Landkreis Aurich in Niedersachsen, siehe: Westermarsch I
 einen Ortsteil der Stadt Norden (Ostfriesland) im Landkreis Aurich in Niedersachsen, siehe: Westermarsch II
 Westermarsch (Vogelschutzgebiet)